Чепраков — русская фамилия, женская форма — Чепракова. Образовалась от слова чепрак, чапрак тюркского происхождения</noinclude>.

Известные носители 
 Чепраков, Владимир Николаевич (1969—2001) — старший лейтенант ФСБ, участник Первой чеченской войны, Герой Российской Федерации.
 Чепраков, Георгий Павлович (1905—1980) — советский разведчик, полковник.
 Чепраков, Виктор Аронович (1906—1985) — советский экономист.

Примечания